62071 Воеґтлі (62071 Voegtli) — астероїд головного поясу, відкритий 8 вересня 2000 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,380.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (62001-62100)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 2000
Головний пояс астероїдів